Lasse Nielsen er navnet på flere personer:

 Lasse Nielsen (filminstruktør), dansk filminstruktør, forfatter og filmproducent af Du er ikke alene
 Lasse Nielsen (fodboldspiller, født 1988), dansk fodboldspiller i NEC Nijmegen
 Lasse Nielsen (fodboldspiller, født 1987), dansk fodboldspiller i Lyngby Boldklub
 Lasse Nielsen (kanoroer), dansk kanoroer